

Жінки 
 Ганіна

Чоловіки 
 Ганін Андрій Олександрович (* 1983) — російський весляр-каноїст, виступає за збірну Росії. Чемпіон світу.
 Леон Ганін (1909—1969) — польський футболіст.
 Ганін Микола Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ганін Олексій Олексійович (1893—1925) — російський поет і прозаїк, представник новоселянського напрямку в російській поезії.
 Ганін Юрій Романович (* 1939) — радянський футболіст, півзахисник.
 Ганін Яків Митрофанович (1885—1957) — начальник служби вагонного господарства Московської окружної залізниці, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Ґаніна
 Ганино